Диле́мма:
 Дилемма в математике, логике — умозаключение, содержащее два исключающих друг друга положения, не допускающих возможности третьего.
 Дилемма (игра)
 Дилемма (фильм)

См. также 
 Дихотомия
 Дилемма заключённого
 Ложная дилемма
 Трилемма